Liphardt ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Liphardt (1905–1947), deutscher Jurist, Gestapo-Mitarbeiter und SS-Führer
 Herbert-Peter Liphardt (1921–?), Orthopäde, Kommandeur der Militärmedizinischen Sektion an der Universität Greifswald

Siehe auch:
 Liphart
 Lippard